Лас Чикурас има више значења:

 Лас Чикурас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Чикурас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику